Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012. — женски парови је такмичење на Олимпијским играма 2012. у Лондону. Одржало се од 28. јула, до 4. августа у Вембли арени.

Победник турнира је био кинески пар Tian Qing и Zhao Yunlei које су у финалу победиле јапанке Мизуки Фуџи и Реика Какива са 21:10, 25:23. Треће место су освојиле рускиње Валерија Сорокина и Нина Вислова које су у утакмици за треће место победили канађанке Алекс Брус и Мишел Ли са 21:9, 21:10.

Такмичење је обележила и дисквалификација четири пара (оба из Јужне Кореје, те по једног из Кине и Индонезије) због незалагања како би избегли одређене противнике у четвртфиналу.

Систем такмичења 
Такмичари су подељени у четири групе са по четири пара и свако игра са сваким у својој групи. По два најбоље пласирана пара из сваке групе пласираће се у елиминациону фазу и играће за победника турнира.

Земље учеснице 

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Референце

Спољашње везе 
 Страница на званичном сајту игара

Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012.